Voici la liste des planètes mineures numérotées de 191001 à 192000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 191001 à 192000

191001-191100

191101-191200

191201-191300

191301-191400

191401-191500

191501-191600

191601-191700

191701-191800

191801-191900

191901-192000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000